Droga krajowa B23 (Austria)
 Droga krajowa B23 (Niemcy)